Manguinhos (Rio de Janeiro) - bairro da cidade do Rio de Janeiro
 Manguinhos (Serra) - bairro e balneário no município de Serra, no estado do Espírito Santo
Ou ainda:
 Bio-Manguinhos - unidade da Fundação Oswaldo Cruz que atua na produção de vacinas
 Praia de Manguinhos - no município brasileiro de Búzios
 Refinaria de Manguinhos - no município do Rio de Janeiro
Desambiguação